Кри́нум азиа́тский () — вид луковичных растений рода  семейства .

Ботаническое описание 
Растения 45—60 см высотой.

Луковица округлая, 10—14 см в диаметре, с шейкой 15—35 см длиной.

Листья в числе 20—30, зелёные, ремневидные, 90—125 см длиной и 7—11 см шириной, цельнокрайные, тонкие.

Соцветие — зонтик с 20—50 цветками, сидящими на ножках 2,5—4 см длиной, без запаха или с запахом; трубка околоцветника прямая, 7—11 см длиной, с зеленоватым рисунком; лепестки зеленовато-белые или белые, линейные, 6—10 см длиной, короче трубки венчика; тычинки красноватые, расходящиеся. Цветёт в марте—октябре.

Распространение 
Встречается в Азии: Китай, Япония, Корея, Индия, Шри-Ланка, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Таиланд, Вьетнам, Бруней, Индонезия (Ява), Малайзия, Папуа Новая Гвинея, Филиппины, Сингапур; Австралии: Северная территория; на Маршалловых островах, островах Гуам, Фиджи, Новая Каледония, Самоа, Маврикий.

Практическое использование 
Выращивается в холодных оранжереях как красиво цветущее растение.

Подвиды 
В пределах вида выделяются подвиды:
 
  — Центральная и Южная Япония, Корея
 
 
  — Кринум цветоносный, от Папуа Новой Гвинеи до юго-западной части Тихого океана
 
  — Южный Китай

Примечания

Литература

Ссылки 
 Crinum asiaticum в базе данных Ботанических садов в г. Кью, Великобритания 

Амариллисовые
Флора Азии
Флора Шри-Ланки
Флора Австралии
Флора Маврикия
Комнатные растения